llauner, plomer o lampista.
 llauner o llanterner, menestral que treballa en objectes de llauna